Inkerman ou Inkermann (orthographe ancienne) peut désigner :

Toponymie

Au Canada 
 Inkerman est une ancienne division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.
 Inkerman est une division sénatoriale du Canada.
 Inkerman est un village du Nouveau-Brunswick, dans la Péninsule acadienne. Six Roads est un autre village de cette province.
 Inkerman est un village de Ontario, dans le canton de North Dundas.

Au Royaume-Uni 
 Inkerman est un village, aujourd'hui disparu, du comté de Durham, en Angleterre.

En Australie 
 Inkerman est une ville du comté de Burdekin dans l'état du Queensland.

En Crimée  
Inkerman est une localité de la péninsule de Crimée, lieu de la bataille d'Inkerman pendant la guerre de Crimée.

En Algérie
 Oued Rhiou (anciennement Inkermann, d'après le nom de la bataille).

En France 
Boulevard d'Inkermann à Neuilly-sur-Seine, voie baptisée ainsi en l'honneur de la victoire d'Inkerman.
 Rue Inkermann, à Lille.